Neorhadinorhynchus är ett släkte av hakmaskar. Neorhadinorhynchus ingår i familjen Cavisomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Neorhadinorhynchus